Заал Элиава (; 2 января 1985, Тбилиси) — грузинский футболист, защитник. Выступал за национальную сборную Грузии.

Биография

Клубная карьера 
На юношеском уровне выступал за команду «Казбеги». Во взрослых соревнованиях дебютировал в сезоне 2002/03 в составе тбилисского «Мерани» в высшей лиге Грузии. В дальнейшем в 2003—2005 годах продолжил играть за команду «Мерани-Олимпи», получившую название ФК «Тбилиси».

В 2005 году перешёл в рижский «Сконто», в его составе за три следующих сезона сыграл 49 матчей в чемпионате Латвии. Становился серебряным (2005) и бронзовым (2006) призёром чемпионата, а также финалистом Кубка Латвии (2006). В начале 2008 года был на просмотре в пермском «Амкаре».

После возвращения в Грузию провёл по половине сезона в тбилисских «Локомотиве» и «Динамо». С 2009 года в течение четырёх лет выступал за «Зестафони», провёл более 100 матчей и стал двукратным чемпионом Грузии (2010/11, 2011/12).

В ходе сезона 2012/13 потерял место в основе «Зестафони» и перешёл в «Сиони». Затем сменил несколько клубов высшего, первого и второго дивизионов, нигде надолго не задерживаясь. Последним клубом футболиста стал «Норчи Динамоэли» из второго дивизиона.

Карьера в сборной 
В 2002 году принимал участие в финальном турнире чемпионата Европы среди 17-летних, команда Грузии стала четвертьфиналистом соревнований.

В национальной сборной Грузии дебютировал 22 марта 2006 года в товарищеском матче против Албании, отыграв полный матч. Всего в 2006—2008 годах принял участие в 8 матчах сборной.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Грузии
Игроки сборной Грузии по футболу
Игроки ФК «Мерани» Тбилиси
Игроки ФК «Металлург» Рустави
Игроки ФК «Сконто»
Игроки ФК «Динамо» Тбилиси
Игроки ФК «Локомотив» Тбилиси
Игроки ФК «Зестафони»
Игроки ФК «Сиони»
Игроки ФК «Саско»
Игроки ФК «Торпедо» Кутаиси
Игроки ФК «Зугдиди»
Игроки ФК «Мерцхали»
Игроки ФК «Норчи Динамоэли»